Falb bezeichnet

 eine Fell- oder Haarfarbe bei Tieren, siehe Falb

Falb ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Falb, deutscher Säbelfechter
 Anton Falb (1905–1990), deutscher Politiker (SPD)
 Daniel Falb (* 1977), deutscher Schriftsteller
 John Falb (* 1971), US-amerikanischer Autorennfahrer
 Rudolf Falb (1838–1903), österreichischer Geologe
 Viola Falb (* 1980), österreichische Jazzmusikerin 
 Werner Falb-Meixner (* 1960), österreichischer Landwirt und Politiker (ÖVP)